Fabian Wrede kan syfta på:

 Fabian Wrede (förbindelsefartyg, 1915)
 Fabian Wrede (skolfartyg, 2006)

Perosner
 Fabian Wrede (1641–1712), greve 1687, ämbetsman, statsman, landshövding, lantmarskalk m. m.
 Fabian Wrede (1654–1709), friherre, överstelöjtnant
 Fabian Wrede (1694–1768), friherre af Elimä, riksråd
 Fabian Casimir Wrede (1724–1795), friherre af Elimä, general
 Fabian Wrede (1760–1824), greve 1809, fältmarskalk, politiker
 Fabian Jakob Wrede, friherre, generallöjtnant och generalfälttygmästare
 Fabian Wrede (1874–1943), greve